Blaublitz Akita (ブラウブリッツ秋田), er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Akita, og de spiller i J2 League.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 10. august 2020.

Noter

Eksterne henvisninger 
 J.League

Fodboldklubber i Japan